Пожарь — название нескольких населённых пунктов:
 Пожарь — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Пожарь — деревня в Шумячском районе Смоленской области.